Asclepíades es el nombre de varios personajes griegos:

 Asclepíades de Antioquía (m. 217), patriarca de Antioquía, santo y mártir cristiano;
 Asclepíades de Bitinia (fl. c. 120–c. 40 a.C.), filósofo y médico de Prusa (Bitinia);
 Asclepíades Farmación (fl. -), médico griego;
 Asclepíades de Flio (fl. -), filósofo griego;
 Asclepíades de Mirlea (fl. ), gramático, astrónomo e historiador griego;
 Asclepíades de Samos (fl. ), poeta lírico griego;
 Asclepíades de Tragilo (), mitógrafo griego;
 Asclepíades el Cínico (fl. ), filósofo cínico griego.